Amies à vie est un roman de Pierre Bottero, publié en 2001 chez Père Castor Flammarion. Accessible aux enfants âgés de 11 ans, il traite de l'amitié et de la maladie.

Synopsis 
Il y a une grande différence entre les copines et les vraies amies. Brune le sait, et c'est une personne de la seconde catégorie qu'elle recherche. Alors quand elle rencontre Sonia, jeune fille discrète et réservée, elle n'a aucun doute : elles sont faites pour devenir amies pour la vie !

Et malgré les secrets, les larmes, la leucémie, rien ne les empêchera de se prouver que leur amitié est plus forte que tout, plus forte encore que la vie.

Notes et références 

Roman français paru en 2001
Livre sur l'amitié